Buxeuil puede referirse a:

 Buxeuil, comuna francesa situada en Aube.
 Buxeuil, comuna francesa situada en Indre.
 Buxeuil, comuna francesa situada en Vienne.